Ibrahim Koné (1989), calciatore ivoriano naturalizzato guineano
 Ibrahim Koné (1995), calciatore ivoriano